Tod auf dem Rhein steht für:
 Tod auf dem Rhein (1999), Folge 10 der Krimiserie SK Kölsch, siehe SK Kölsch/Episodenliste #Staffel 1
 Tod auf dem Rhein (2009), Folge 112 der Krimiserie SOKO Köln, siehe SOKO Köln/Episodenliste #Staffel 8
 Tatort: Tod auf dem Rhein, deutscher Kriminalfilm von 2010 aus der Reihe Tatort (Folge 757)
 Tod auf dem Rhein. Ein Fall für Sherlock Holmes, Kriminalroman von Stefan Winges